Konfluenz (lat.  ‚mit‘, ‚zusammen‘ und  ‚fließen‘) steht für:

 allgemein das Zusammentreffen oder Verschmelzen zweier oder mehrerer Objekte zu einem Ganzen
 Konfluenz (Informatik), die Eigenschaft eines Transitionssystems, jedem Element nur höchstens eine Normalform zuzuordnen
 Konfluenz (Hydrologie), der Ort des Zusammentreffens zweier Flüsse, üblicherweise wenn ein Nebenfluss in einen größeren Fluss mündet
 Konfluenz (Glaziologie), das Zusammenfließen zweier oder mehrerer Gletscher
 Konfluenz (Geographie), Kreuzungspunkt von ganzzahligem Längen- und Breitengrad, siehe Konfluenzpunkt
 Konfluenz in der Gestalttherapie, bezeichnet die fehlenden Kontaktgrenzen gegenüber der Umwelt, siehe Gestalttherapie#Kontaktfunktionen
 Konfluenz (Medizin), die Verschmelzung von Geweben bei entzündlichen Prozessen, z. B. bei einem Karbunkel
 Konfluenz (Psychologie), Konfluenz-Modell von Robert Zajonc#Leistungen geht davon aus, dass die intellektuelle Entwicklung eines Kindes vom durchschnittlichen intellektuellen Niveau der Kommunikation innerhalb der Familie beeinflusst wird
 Konfluenz (Zellkultur), das Zusammenwachsen der einzelnen Zellen bis keine Wachstumsoberfläche mehr frei ist

Siehe auch: 
 Confluence